Enskede gård – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Enskede gård – stazione della metropolitana di Stoccolma